Baltica is een paleocontinent dat 750 miljoen jaar geleden ontstond bij het uiteenvallen van het voormalig supercontinent Rodinië. Het omvatte het hedendaagse Europa, inclusief Scandinavië, minus het Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan. Tijdens de Caledonische orogenese, ongeveer 300 miljoen jaar geleden, botste Baltica tegen het continent Laurentia, waarbij het continent Laurazië ontstond.

Paleocontinent
Precambrium
Geologie van Europa